Пара — Марк Лопес и Фелисиано Лопес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Иван Додиг и Марсело Мело защищали свой титул, однако в полуфинале уступили Марку Лопесу и Фелисиано Лопесу.

Общая информация 
Первым номером посева на турнире стала французская пара Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер, которая успешно провела начало сезона. На Ролан Гаррос они не смогли подтвердить статус фаворитов и на стадии третьего раунда проиграли испанцам Марк Лопесу и Фелисиано Лопесу. Прошлогдние победители Иван Додиг и Марсело Мело выступали в качестве третьего номера посева и вышли в полуфинал, где их также обыграла дуэт Марка и Фелисиано. Испанцы, набравшие отличный ход, в финале обыграли ещё одних претендентов на чемпионство и прошлогодних финалистов
Боба и Майка Брайанов. Для обоих испанцев завоеванный титул стал дебютным на турнирах серии Большого шлема.

В соревнованиях в общей сложности приняло участие шесть представителей России, но никто из них не смог преодолеть стадии первого раунда.

Посев 

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Третий раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес  (Третий раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Четвертьфинал)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Второй раунд)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)

<ol start="9">
  Лукаш Кубот /  Александр Пейя ''(Полуфинал)
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи ''(Третий раунд)
  Хенри Континен /  Джон Пирс ''(Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Радек Штепанек ''(Третий раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара ''(Первый раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Даниэль Нестор ''(Третий раунд)
 ''' Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Титул)
  Марцин Матковский /  Леандер Паес ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые